Сарны — топоним.

Украина 
 Львовская область
 Сарны — село в Яворовском районе.

 Ровненская область
 Сарны — город, административный центр Сарненского района, расположен на реке Случь.
  — контрольно-пропускной пункт на границе с Белоруссией, расположен в Сарненском районе.

 Черкасская область
 Сарны — село в Монастырищенском районе.

Польша 
 Лодзинское воеводство
 Сарны — село в Блашкской гмине.

 Люблинское воеводство
 Сарны — село в Уленжской гмине.